Loubaresse, commune française de l'Ardèche
 Loubaresse, commune française du Cantal